Reach Out – album di Burt Bacharach del 1967
 Reach Out – album dei Four Tops del 1967
 Reach Out – singolo degli Stryper del 1985
 Reach Out – traccia del singolo Wasted Years degli Iron Maiden del 1986
 Reach Out – traccia dell'EP No Way Back dei Norther del 2007
 Reach Out – singolo dei Take That del 2007, dall'album Beautiful World
 Reach Out – singolo di Hilary Duff del 2008, dall'album Best of Hilary Duff